św. Stefan (Szczepan) (zm. ok. 36) – pierwszy męczennik
 św. Stefan I (zm. 257) – papież
 św. Stefan Węgierski (975–1038) – król węgierski
 św. Stefan z Obazine (zm. 1159) – francuski cysters
 św. Stefan z Châtillon (ok. 1150–1208) – francuski kartuz, biskup
 św. Stefan z Permu (ok.1340–1396) – rosyjski misjonarz, święty prawosławny.
 św. Stefan Pongracz (1582–1619) – jezuita, męczennik
 św. Stefan Min Kŭk-ka (1787–1840) – koreański męczennik
 św. Stefan Cuenot (1802–1861) – francuski misjonarz, biskup, męczennik
 św. Stefan Nguyễn Văn Vinh (ok. 1813–1839) – wietnamski tercjarz dominikański, męczennik

Zobacz też 
 Błogosławiony Stefan
 Santo Stefano
 St. Stefan
 St. Stephen